Elátkozottak faluja (Village of the Damned), 1960-as angol film, rendezte Wolf Rilla, főszereplő George Sanders
 Elátkozottak faluja (Village of the Damned), 1995-ös amerikai film, rendezte John Carpenter, főszereplő Christopher Reeve